Эрн (, ) — река в северной части острова Ирландия, текущая из озера Лох-Гауна (Loch Gowna, графство Лонгфорд) на северо-запад, в залив Донегол Атлантического океана. Река образует ряд озёр, в частности — Лох-Эрн.

Примечания

Ссылки 
 
 

Реки, впадающие в Атлантический океан (Евразия)
Реки Ирландии
Реки Северной Ирландии